Волого́дский госуда́рственный исто́рико-архитекту́рный и худо́жественный музе́й-запове́дник (ВГИАХМЗ; Вологодский государственный музей-заповедник; ВГМЗ) — музейный центр Вологодской области, научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение с несколькими филиалами, хранилище художественных, историко-архитектурных, литературных и других памятников материальной и духовной культуры, а также природы.

История 
Изначально, до середины XIX века, описания икон и предметов церковной утвари включались в описание храмов Вологодского края. Первые статьи, специально посвящённые местным произведениям декоративно-прикладного искусства и иконописи, публиковались историком-краеведом Н. И. Суворовым в 1850—1860-х годах в Известиях императорского Археологического общества и Вологодских губернских и епархиальных ведомостях. В начале 1870-х годов Суворов опубликовал «Путеводитель по Вологде», в который включил описание наиболее старинных и почитаемых икон вологодских храмов. Вологодский краевед И. К. Степановский в 1890 году опубликовал историко-археологический сборник «Вологодская старина». Этот справочник наряду с обширным краеведческим, историческим, географическим описаниями городов губернии включает материалы по истории местной иконописи. Интересны и полезны данные о иконографии живописных произведений, которые спустя годы позволяет определить, откуда происходит та или иная икона из музейного собрания и историю их бытования.

Первый музей Вологды, впоследствии включённый в ВГИАХМЗ, открылся в 1885 году в домике Петра I. В собрании были представлены экспонаты, связанные с пребыванием Петра I в Вологде, и предметы Петровской эпохи. В 1886 году по постановлению Синода, а также по инициативе Н. И. Суворова открыто Вологодское епархиальное древлехранилище с собранием икон, деревянных скульптур и письменных памятников. Вологодское епархиальное древлехранилище располагалось в Воздвиженской надвратной церкви Архиерейского двора. В 1911 году были созданы картинная галерея и музей родиноведения.

В 1923 году произошло объединение всех музеев города в «Вологодский государственный объединённый музей». В 1988 году на его базе был учреждён Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В настоящее время ВГИАХМЗ состоит из комплекса памятников бывшего Вологодского кремля (здания Архиерейского двора и Софийский собор) и нескольких филиалов на территории Вологды.

Собрание

История поступлений 
Собрание музея: 445917 ед.хранения (281764 из них относятся к основному фонду и 164153 к научно-вспомогательному) (2005 год).

В собрание ВГИАХМЗ вошли коллекции первых музеев Вологды: Дома-музея Петра I, Епархиального древлехранилища, Художественного музея Северного кружка любителей изящных искусств и Музея родиноведения.

Вклад в коллекцию ВГИАХМЗ внесло и отделение Ярославского естественно-исторического общества (до 1905 года), членам которого удалось собрать несколько десятков естественно-исторических коллекций: ценные коллекции ископаемых, минералов, природного материала и кустарных промыслов.

Основополагающую часть собрания ВГИАХМЗ составляют церковные древности, поступившие из Музея иконописи и церковной старины, унаследовавшего коллекцию Епархиального древлехранилища, учреждённого в 1896 году — иконы, утварь, письменные источники, в том числе не имеющие прямого отношения к религии, как, например, гербарии или палеонтологический материал.

Живопись и графика перешла из Северного кружка любителей изящных искусств, существовавшего с 1910-го по 1920-й годы.

В 1920—1930-е гг. в ВГИАХМЗ была проделана огромная работа по обследованию церквей на предмет выявления в них памятников истории и культуры для постановки на государственный учёт, главную роль в которой с конца 1923 года играл заведующий художественным отделом И. В. Федышин. Были обследованы Григориево-Пельшемский, Дионисиево-Глушицкий и Арсениево-Комельский монастыри, несколько сотен церквей, множество часовен и 10 монастырей Вологды, Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездов, а также Каргополя и южной части уезда.

Самые многочисленные экспедиции по выявлению памятников и экспонатов для музея в районы Вологодской и соседних областей осуществлялись в период 1960-х—1980-х гг. В 1966 году в фондах значилось 146 714 единиц хранения, а в 1998 году собрание достигло 400 тысяч.

Из частных коллекций поступили: в 1972 году передана в дар музею личная коллекция икон и деревянной скульптуры художника-реставратора В. К. Седова, включавшая 21 икону XVI—XVIII веков, собранных в Грязовецком и Кубено-Озёрском районах (упразднён в 1962 году), а также в 1987 году музеем закуплено 15 памятников XVIII—XIX вв. из коллекции вологодских художников Николая и Генриэтты Бурмагиных.

Основные коллекции 

Древнерусское искусство. В ВГИАХМЗ хранится и экспонируется значительная по объёму и ценности коллекция древнерусского искусства XIV—XIX веков. В собрании широко представлены вологодская иконопись, лицевое шитьё, скульптура, предметы прикладного искусства. Известными шедеврами, представленными в экспозиции «Древнерусское искусство» Трёхэтажного корпуса Архиерейского двора являются: «Зырянская Троица» XIV в., «Богоматерь Умиление Подкубенская» XIV в., иконы кисти Дионисия московского — «Дмитрий Прилуцкий» ок. 1503 г. из Спасо-Прилуцкого монастыря и «Успение» кон. XV — нач. XVI в. из Павло-Обнорского монастыря, а также деисусный чин из Покровского Глушицкого монастыря кон. XV — нач. XVI вв. и др. В коллекции деревянной скульптуры представлены произведения XVI—XIX вв. Наиболее ранними произведениями являются барельефы «Святая Параскева Пятница» XVI в. и «Георгий Победоносец» XVI в. В фондах музея находится большое количество памятников этой коллекции, однако в связи с нехваткой выставочных площадей экспонируются мало.

Коллекция тканей. В коллекции культовых тканей XVI—XIX вв. находятся литургические комплекты, пелены, плащаницы, шитые иконы, ризы и оклады на живописные изображения, одежды священнослужителей. Наибольшую ценность представляют произведения лицевого шитья, вышедшие из мастерских Строгановых, Милославских, Ржевской и северных монастырских светлиц.

Большую ценность представляют этнографические коллекции. Представлены коллекции образцов одежды XVII—XX веков почти всех районов (уездов) Вологодской области (губернии), в том числе женский старообрядческий костюм.

Коллекция вологодского кружева включает более 2,5 тыс. единиц хранения. В ней представлено золотное кружево XVIII в., крестьянское кружево различных уездов бывшей Вологодской губернии, изделия советского периода, произведения последних лет, созданные на фирме «Снежинка». Вологодское кружево экспонируется в Юго-западной башне Архиерейского двора.

Коллекция масляной живописи. В коллекции провинциального клирового и светского портретов XVIII—XIX веков, находятся произведения связанные с бытовавшей местной традицией парсунной живописи, миниатюрного портрета XIX века, работы В. А. Тропинина, Д. Доу, Б.-Ш. Митуара, Д. Э. Мартэна, а также местных художников М. Л. Колокольникова, П. Тюрина.

Коллекция художественных произведений из драгоценных металлов, камней и жемчуга. В музее находится коллекция художественных произведений из драгоценных металлов, камней и жемчуга, включающая в себя произведения XV—XX веков различных стилей и направлений русского декоративно-прикладного искусства, широко представлено творчество местных вологодских мастеров. В коллекции представлены произведения художественных центров Москвы, Петербурга, Вологды, Великого Устюга, Ярославля, Сибири и т. д. Коллекция включает художественные изделия с чернью по серебру, произведения лицевого и орнаментального шитья с жемчугом и драгоценными камнями.

Сектор письменных источников. Книжный фонд включает коллекции рукописной книги, книг кириллической печати, книг гражданской печати XVIII — 1 четверти XIX, редкой книги XIX — начала XX века, советского периода, иностранной книги. В коллекции представлены и несколько иллюминованных рукописей, в том числе уникальный Сборник XVIII века, содержащий более 200 миниатюр, и Сборник старообрядческий 1892 года, в котором 223 миниатюры, выполненные в традициях народного лубка. Самым древним документом в собрании музея-заповедника является Ставленная грамота митрополита Симона дьяку иноку Корнилию Фёдорову сыну Крюкову в иеромонахи 1501 год.

Естественно-исторические коллекции. В естественно-историческом собрании представлены биологические, зоологические, геологические и энтомологические коллекции.

Коллекция бытового дерева. Собрание представлено коллекцией прялок всех районов Вологодской и, частично, Архангельской областей, крестьянской расписной мебели, прорезной бересты, т. н. «шемогодской». В собрании широко представлены орудия земледелия, скотоводства, льноводства, различных промыслов. Представлена также художественная мебель XVII—XX вв, редкие образцы резной мебели начала XVIII века с полихромией и позолотой, комплексы мебели XIX века из вологодских усадеб, образцы продукции ведущих изготовителей "венской «мебели».

Прочие коллекции. В собрании имеется коллекция иностранной графики, фарфора русских и западноевропейских фабрик XVI—XX вв, изразцов, культовые памятники из металла, коллекции музыкальных инструментов, орудия труда и быта, образцы продукции предприятий вологодской области. В музее находятся обширные коллекции кино-фото- фонодокументов, собрание нумизматики, фалеристики и бонистики, в том числе кладовые комплексы XV—XX веков, а также монеты Боспорского царства III—II веков до н. э., фонд археологии с предметами и коллекциями от мезолита до позднего средневековья.

Экспозиции и выставки

Вологодский кремль 
На территории Вологодского кремля (Архиерейское подворье) работают постоянные экспозиции:
 Древнерусское искусство
 Вологодские художественные промыслы
 Народное искусство
 Юго-Западная башня Кремля
 Отдел природы
 Отдел истории

К памятникам, открытым для посещения, относятся Софийский собор и колокольня.

Филиалы 
 Дом-музей Петра I
 Выставочный комплекс «Вологда на рубеже веков»
 Архитектурно-этнографический музей Вологодской области
 Музей «Мир забытых вещей»
 Дом-музей А. Ф. Можайского
 Музей «Вологодская ссылка»
 Музей «Литература. Искусство. Век XX»
 Музей кружева

См. также 
 Достопримечательности Вологды
 Список музеев Вологды
 Список музеев Вологодской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт музея

Музеи Вологды
Музеи-заповедники России
Художественные музеи России
Охраняемые природные территории Вологодской области